Ненад Зимонич и Даниэль Нестор защитили свой прошлогодний титул.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
 ''' Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Титул)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Бруно Соарес /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)
  Максим Мирный /  Энди Рам (Третий раунд)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Полуфинал)
  Тревис Пэрротт /  Филип Полашек ''(Второй раунд)
  Марсело Мело /  Андре Са ''(Второй раунд)
  Джефф Кутзе /  Джордан Керр ''(Второй раунд)
  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк ''(Второй раунд)
  Рик де Вуст /  Эшли Фишер ''(Первый раунд)
  Мартин Дамм /  Роберт Линдстедт ''(Третий раунд)
  Стивен Хасс /  Росс Хатчинс ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые